Dritter Raum steht für:

 Dritter Raum (Medizin), medizinischer Fachbegriff aus der Infusionstherapie
 Dritter Raum (Sozialwissenschaft), sozialwissenschaftlicher Fachbegriff von Homi K. Bhabha

Siehe auch:

 Der Dritte Raum, deutsches Techno-Projekt